La coupe de Russie de rugby à XV 2021 ou en russe  2021 est une compétition de rugby à XV qui oppose huit clubs russe.

Résultats

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Résumé de la compétition		
		
		
		

2021		
Rugby à XV en 2021		
Sport en Russie en 2021